79086 Gorgasali – asteroide della fascia principale
 Vakhtang I Gorgasali – sovrano del Regno di Iberia, venerato come santo